Robitaille est un nom de famille faisant partie des patronymes les plus courants au Québec.

Patronyme 

 Alice Robitaille dite « Alys Robi » (1923-2011), chanteuse canadienne ;
 André Robitaille (1963-), comédien et animateur canadien ;
 Antoine Robitaille,  journaliste québécois du quotidien Le Devoir, responsable de la série Le Devoir de philo ; 
 Clément Robitaille (1873-1932), avocat et homme politique canadien ;
 Damien Robitaille (1981-), auteur-compositeur-interprète et musicien canadien ;
 François Robitaille (1800-1886), homme d'église français ; 
 Jean Robitaille (1943-), auteur-compositeur-interprète et arrangeur québécois ;
  ; 
 Louis-Bernard Robitaille, écrivain et journaliste canadien ; 
 Luc Robitaille (1966-), joueur de hockey canadien ;
 Marc Robitaille, écrivain et scénariste québécois ;
  (1948-), défenseur de hockey sur glace canadien ;
 Monique Robitaille, pianiste canadienne ; 
 Norbert Robitaille, démographe québécois ;
 Patrice Robitaille (1974-), acteur et scénariste canadien ;
 Paule Robitaille, journaliste, avocate et femme politique québécoise ;
 Pierrette Robitaille (1950-), actrice québécoise.
 Yves Robitaille, conteur québécois
Benoit Robitaille, expert amélioration continue québécois. Il est l'idole de David Cadran

Toponyme 

 Robitaille, hameau de la ville de Carleton-sur-Mer en Gaspésie.

Patronyme québécois
Patronyme canadien